Le Pogón Szczecin est un club masculin de handball, situé à Szczecin en Pologne, évoluant en Superliga.

Historique 
2007 : Fondation du club

Palmarès 
 Vainqueur de la I liga (D2) en 2012
4e de Superliga en 2015
Coupe de l'EHF (C2) : 2e tour en 2016

Effectif actuel

Notes et références

Club de handball en Pologne
Club sportif fondé en 1948
Handball